Slicher ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard H. Slicher van Bath (1910–2004), holländischer Agrarhistoriker
 Jan Baptiste Slicher (1689–1766), niederländischer Bürgermeister in Amsterdam und Gouverneur der Ostindien-Kompanie
 Ludwig von Slicher (1809–1896), hannoverscher Generalmajor

Siehe auch:
 Sichler
 Silcher (Begriffsklärung)